Santiago Quiceno Hoyos (Manizales, 8 de diciembre de 1981) es un fotógrafo de moda y publicidad colombiano ganador del premio Infashion en el concurso Veuve Clicquot 2009, del segundo y tercer puesto en el de Café Buen Día 2011 y finalista en el concurso de fotografía y narrativa Binarius volumen II, 2011.

Historia 
Nace en el seno de una familia de clase media manizaleña en la clínica de la Presentación y es el primogénito de la unión entre Amparo Hoyos y Granario Quiceno. Desde temprana edad descubre el interés por el dibujo y lo afianza el Colegio Tecnológico de Manizales, lugar en el que se gradúa como bachiller en 1996.

Al siguiente año se inscribe en la carrera de Diseño Visual en la Universidad de Caldas destacándose por ser un excelente estudiante y en el 2003 llega a la ciudad de Bogotá para realizar diversas especializaciones en artes plásticas, música, cine y televisión, diseño gráfico en la Universidad Nacional. Ese mismo año conoce al fotógrafo y estilista Humberto Quevedo, con el que trabaja hasta el 2004, para unirse como director de arte y asistente de fotografía del también fotógrafo Raúl Higuera.

Juntos realizan producciones y fotografías para revistas nacionales como Infashion, Cromos, Aló, Tv y Novelas, Soho y Don Juan. A nivel internacional y a nivel internacional para Vogue Latinoamérica, Elle Latinoamérica y Marie Claire Latinoamérica. También trabajan con celebridades y artistas de la talla de Juanes,Andrés Cabas, Paulina Rubio,Verónica Orozco.

En el 2010 Santiago se independiza y elabora catálogos y campañas para clientes como Natalia Paris, Hernán Zajar, Ricardo Piñeres, Cliffleed Paris, Coca Cola, Mazda, Coltabacos, Rafael Paez, Bavaria, Philip Morris, Banco de Bogotá, Centro Comercial Andino, entre otros. Además ha incursionado en la realización de cortos y largometrajes para Cliffleed Paris, Gabielle y Maison Finch.

Continua trabajando con revistas como Don Juan, Soho, Infashion y Revista Urbania y Fashion Love Venezuela, además es invitado a participar en distintas exposiciones de arte a nivel nacional en lugares como Galería Cero y Minimal. Participa en "Los 80 años de arte en Manizales", evento organizado por el Museo de Arte Moderno de Caldas.

Obras 
Algunas de sus obras más significativas han sido:

 Veuve Clicquot, Bogotá, 2010.
 Seul et fragile, Bogotá, 2011.
 Crítica a la moda, Bogotá, 2011.
 Palimpsesto, Bogotá, Manizales, 2011.

Referencias

Enlaces externos 
 http://www.soho.com.co/galerias-mujeres/galeria/carolina-gonzales/14309
 http://www.revistadonjuan.com/interes/chica-donjuan-del-mes-andrea-juzga/12002662
 http://fashionlovevenezuela.com/2012/08/07/mantuhannia-un-fashion-film-venezolano-colombiano/
 http://www.ucaldas.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&catid=419:universidad-al-dia&id=2490:en-manizales-se-realizara-la-i-muestra-fotografia-manizales
 http://www.kulone.com/CO/Event/2475867-SEGUNDA-EDICION-FERIA-INDEPENDIENTE-DE-DISE%C3%91O-Y-ARTE
 https://web.archive.org/web/20121018032054/http://revistasoho.co.cr/categor%C3%ADas/mujeres-soho/modelo?page=3
 
 http://www.eluniversal.com.co/monteria-y-sincelejo/sociales/silvana-maroso-guzman-nueva-cara-del-modelaje-de-cordoba-49692
 
 http://www.soho.com.co/simbolo-sexual/articulo/viviana-rodrigo/8920

Nacidos en Manizales
Fotógrafos de Colombia
Alumnado de la Universidad de Caldas
Alumnado de la Universidad Nacional de Colombia